Терънс Стамп () е британски филмов актьор.

Биография 
Терънс Стамп е един от най-търсените британски актьори през 1960-те години, през различни години работи с режисьори като Уилям Уайлър, Федерико Фелини, Пиер Паоло Пазолини, Джон Шлезинджър, Оливър Стоун, Джордж Лукас, Стивън Содърбърг.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Английски актьори и актриси
Родени в Лондон